Temirskiy Rayon kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Temir Aūdany, distrikt, Aqtöbe, 
 Oktyabr'sk Aūdany, distrikt, Aqtöbe, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar